Urraca ist der Name folgender Personen:

 Urraca (León) (1080–1126), Königin von León, Galicien und Kastilien
 Urraca von Kastilien (Portugal) (1186/1187–1220), Prinzessin von Kastilien und Königin von Portugal
 Urraca von Portugal (1148/1151–nach 1211), Infantin von Portugal und Königsgemahlin von León
 Urraca von Zamora (1033–1103), Infantin von Kastilien
 Urracá († 1531), indianischer Freiheitskämpfer im kolonialen Panama

Urraca bezeichnet außerdem:
 Urraca Mesa, Tafelberg in Nordmexiko
 La Urraca, die kolumbianische Fluglinie Lineas Aereas La Urraca